Мишен:
 Мишен — микрорайон в Калгари
 Мишен (тауншип, Миннесота)
 Мишен-Бей (Флорида)
 Мишен-Найман
 Мишен-Крик (тауншип, Миннесота)

См. также 
 Мишан, Альбер — бельгийский спортсмен
 Мишне Тора